Podział administracyjny Hondurasu obejmuje osiemnaście departamentów. Departamenty dzielą się dalej na 298 gmin.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Statoids.com: Departamenty Hondurasu

Podział administracyjny Hondurasu